Haywardozoon är ett släkte av mossdjur. Haywardozoon ingår i familjen Flustrellidridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Haywardozoon